Церковный устав — источник церковного права.

 Богослужебный устав — структура и порядок православных богослужений.

Исторические:
 Церковный Устав Владимира (конец X — нач. XI веков) — устав великого князя киевского.
 Церковный устав Ярослава (XII век) — устав великого князя киевского.
 Церковный устав Ростислава (1150) — устав смоленского князя.
 Местные церковные уставы (XII век) — уставы удельных княжеств.